Yangtze kan avse:

 Yangtze – Kinas störta och längsta vattendrag
 :Kategori:Yangtzes avrinningsområde
 Översvämningskatastrofen i Kina 1931 
 Yangtzeflodens översvämning 1998
 Yangtzedelfin, även kallad Asiatisk floddelfin – troligen utdöd djurart
 Yangtzeplattan – mindre litosfärplatta i sydöstra Kina
 12757 Yangtze – en asteroid i huvudbältet

Se även
 Changjiang (olika betydelser)